Серге́й Щербако́в:
 Щербаков, Сергей Анатольевич (род. 1960) — русский советский писатель и литературовед.
 
 Щербаков, Сергей Геннадиевич (род. 1971) — советский, российский и украинский футболист; тренер.
 Щербаков, Сергей Георгиевич (1925—1992) — советский государственный деятель.
 Щербаков, Сергей Петрович (1961 или 1962—1988) — советский преступник.
 Щербаков, Сергей Семёнович (1918—1994) — советский боксёр.
 Щербаков, Сергей Федорович (род. 1954) — глава города Междуреченска с 1991 по 2010 годы.